Oranjesingel (Breda)
Oranjesingel (Groningen)
Oranjesingel (Nijmegen)